Ведьма́к может означать:

 Ведьмак — персонаж славянской мифологии.
 Ведьмак — особь вяза гладкого, произрастающая в Польше.

Литературные произведения 
 «Ведьмак» — серия романов Анджея Сапковского.
 «Ведьмак из Большого Киева» — цикл рассказов и повестей Владимира Васильева.

Кинематограф 
 «Ведьмак» — польский телесериал 2002 года на основе произведений Сапковского.
 «Ведьмак» — американо-польский телесериал 2019 года на основе произведений Сапковского.

Компьютерные игры 
 «Ведьмак» — компьютерная ролевая игра.
 «Ведьмак 2: Убийцы королей» — компьютерная ролевая игра.
 «Ведьмак 3: Дикая Охота» — компьютерная ролевая игра.
 «Ведьмак: Кровавый след» — двухмерная игра для мобильных телефонов.

См. также 

 Ведьма (значения)